Comitatul Spencer sau Spencer County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Spencer County, Indiana
 Spencer County, Kentucky